Michałowicz ist der Familienname folgender Personen:

 Jan Michałowicz, polnischer Bildhauer und Architekt